

Biologia 
 Ormone della crescita o GH (growth hormon), detto anche somatotropina (STH), un ormone prodotto nell'adenoipofisi.

Codici 
 GH – codice vettore IATA di Ghana Airways
 GH – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Ghana
 GH – codice ISO 3166-2:BW del distretto di Ghanzi (Botswana)
 GH – codice ISO 3166-2:EG di Al-Gharbiyya (Egitto)

Informatica 
 .gh  – dominio di primo livello del Ghana

Linguistica 
 gh  – digramma corrispondente in italiano al fonema 
 In esperanto GH è un altro modo per scrivere la lettera Ĝ

Mineralogia 
 Gh – abbreviazione di gehlenite

Unità di misura 
 GH – simbolo del gigahenry

Altro 
 Gh – ghigno continuato, in uso nelle chat

Note